Estancia Grande bezeichnet:

 Estancia Grande (Entre Ríos), Gemeinde in Argentinien
 Estancia Grande (San Luis), Gemeinde in Argentinien
 Estancia Grande (Guatemala), Ort im Departamento Guatemala
 San José Estancia Grande, Gemeinde in Oaxaca, Mexiko